

Cinema 
I bassifondi di San Francisco (Knock on Any Door) – film del 1949 diretto da Nicholas Ray

Televisione 
Knock on Any Door – serie televisiva britannica del 1965-1966